Gal·li
 Codi per a Ghana
 Domini a Internet .ga, Gabon.
 La ga (llengua) i el ga (grup ètnic) de Ghana
 Codi ISO per al gaèlic irlandès
 .ga,
 Ga (llengua). Llengua kwa